

Localidades 
 Northwest (Carolina do Norte)

Outros 
 Northwest Airlines

Ou ainda:
 Northwest Harborcreek
 Northwest Harwinton
 Northwest Snohomish

Desambiguação